Хаммел () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хаммел, Робби (род. 1989) — американский спортсмен; профессиональный баскетболист.

Вымышленные персонажи 
 Барт Хаммел — герой американского музыкального телесериала «Хор».
 Курт Хаммел — герой американского музыкального телесериала «Хор».